Armuelle puede referirse a:

el nombre común de la planta Atriplex hortensis 
el nombre común de la planta Atriplex patula
el nombre común de la planta ''Chenopodium album.